Powiat opolski – powiat w województwie lubelskim
 Powiat opolski – powiat w województwie opolskim